D618 (Meurthe-et-Moselle), een departementale weg in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 D618 (Meuse), een departementale weg in het Franse departement Meuse